Esistono più comuni francesi con questo nome

Serans – Oise
Serans – Orne